Welch kan syfta på:

 Bob Welch
 Gillian Welch
 Raquel Welch
 Welch, Oklahoma
 Welch, West Virginia